Shakedown – album Freemasons
 „Shakedown” – piosenka Boba Segera

 Błękitny gliniarz (tyt. oryg. Shakedown) – film z 1988 roku

en:Shakedown